Заднепроходно-копчиковые нервы () — нервы копчикового сплетения.

Они представлены несколькими (3—5) тонкими ветвями, которые следуют по передней поверхности копчиковой мышцы, между нею и мышцей, поднимающей задний проход, и у верхушки копчика, со стороны его латеральной поверхности, проникают в кожу, разветвляясь в области копчика до заднего прохода.

Примечания 

Нервы нижних конечностей